«Эбба» Жанетта Морман (; 1769 — 9 октября 1802) — шведская актриса. Она активно работала в Королевском драматическом театре в 1791—1802 годах и была популярной актрисой, известной своими «демоническими» ролями.

Биография 
Эбба Морман вышла замуж за священника Юхана Петера Бролина в 1788 году, но была разведена уже в 1792 году, когда она подписывала контракт под именем Эбба Жанетты де Морман. Она состояла в отношениях с актёром Карлом Шюландером с 1792 года до своей смерти от туберкулёза в 1802 году. Они поженились незадолго до её смерти.

Карьера 
Эбба Морман дебютировала в Королевском драматическом театре в 1791 году. Она выступала в Королевской шведской опере в Стокгольме до того, как в 1792 году получила контракт с Королевским драматическим театром. Эбба Морман была ценным членом Королевского драматического театра и имела право отказать в замене любому актёру, кроме двух звёзд: Фредрики Лёф и Марии Луизы Маркаде. Она также выступала в качестве приглашённой актрисы в театре Стенборг.

Эбба Морман была трагической актрисой, но прежде всего её помнили как звезду «дьявольских» женских ролей. Она исполняла роли ведьм, убийц и других подобных персонажей и достигла такой известности в своих интерпретациях отрицательных персонажей, что «публика любила и ненавидела её». Было дано следующее её описание: «высокая и худая, с длинным лицом, острым подбородком и чёрными глазами, излучающими мрачный огонь. Бледная кожа была словно приклеена к её щекам. Её внешность полностью соответствовала её жанру, который был дьявольским». О её способности также говорили так: «потрясающая в кокетливых, отвратительных женских ролях: создательниц ядов, тиранов и т. д.»

Примечания

Источники 
 Johan Flodmark: Stenborgska skådebanorna: bidrag till Stockholms teaterhistoria, Norstedt, Stockholm, 1893
 Nordensvan, Georg, Svensk teater och svenska skådespelare från Gustav III till våra dagar. Förra delen, 1772—1842, Bonnier, Stockholm, 1917
 Klas Åke Heed, Ny svensk teaterhistoria. Teater före 1800, Gidlunds förlag (2007)

Актрисы театра Швеции